Freitagszeitung steht für Wochenzeitungen
Zürcherische Freitagszeitung 
Europäische Freytags Zeitung, für: Europäische Montags Zeitung, Hannover
Siehe auch:
 Der Freitag